O Corredor Parelheiros - Rio Bonito - Santo Amaro é o maior corredor de ônibus da cidade em termos de extensão, com 30,5 km de percurso monitorado.  Foi inaugurado em 2004 e liga o distrito de Santo Amaro aos distritos de Socorro, Cidade Dutra, Grajaú, Parelheiros e Engenheiro Marsilac. Ele segue no sentido bairro pelas avenidas Atlântica, Avenida Senador Teotônio Vilela e Sadamu Inoue e conecta-se aos terminais Grajaú, que é integrado com a estação da Linha 9 - Esmeralda da CPTM, Varginha e Parelheiros. Cerca de 300 mil passageiros são transportados por dia

Ver também 
 Prefeitura Regional Capela do Socorro
 Prefeitura de Parelheiros

Ligações externas 
 Prefeitura Regional Capela do Socorro
 Prefeitura Regional de Parelheiros

Transportes da cidade de São Paulo
Parelheiros Rio Bonito Santo Amaro
São Paulo Transporte
Parelheiros